Helena Campos (Rio de Janeiro,Julho de 1954) é uma Figurinista.Ficou Conhecida ao seu Primeiro Trabalho na Novela Água Viva.

Carreira 
Por dois anos, Helena Gastal foi assistente de direção e produtora em comerciais para rádio e televisão das agências DPZ, J.W. Thompson e Filmes Três. Em 1979, trabalhava como figurinista e produtora de arte freelance em comerciais para a televisão quando teve a oportunidade de estrear na Globo, como assistente da figurinista Marília Carneiro no seriado Malu Mulher (1979). Após seis meses no seriado, foi escalada para fazer sua primeira novela, Água Viva (1980), de Gilberto Braga e co-autoria de Manoel Carlos.

A figurinista já soma 26 novelas em sua trajetória na Globo, além de cinco minisséries e incursões por seriados, musicais, humor e programas infanto-juvenis. Entre suas relevantes novelas na emissora estão Ti-Ti-Ti (1985), de Cassiano Gabus Mendes, cuja trama abordava o universo da moda, sustentado pelos personagens dos costureiros rivais interpretados por Luis Gustavo e Reginaldo Faria; Brega & Chique (1987), do mesmo autor, que contrapunha a sofisticação da personagem de Marília Pêra à cafonice da suburbana vivida por Glória Menezes; Vale Tudo (1988), de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva - onde vestiu a inesquecível vilã Odete Roitman, interpretada por Beatriz Segall, com saias que deixavam os joelhos à mostra, para marcar a faceta sedutora da personagem; Mulheres Apaixonadas (2003), de Manoel Carlos, que a levou a fotografar todos os ambientes do Leblon, bairro da zona sul do Rio onde era ambientada a maior parte da história, para usar como referência na caracterização dos personagens; Sinhá Moça (2006), de Benedito Ruy Barbosa, trama de época que se passava no final do século XIX; e Paraíso Tropical (2007), de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, na qual a popular prostituta vivida por Camila Pitanga fez muito sucesso com seus ousados maiôs engana-mamãe e acessórios nada discretos, como enormes pares de brincos. Vale destacar, também, o figurino criado para a novela O Salvador da Pátria (1989), de Lauro César Muniz, onde sobressaiu a caracterização do protagonista Sassá Mutema, interpretado por Lima Duarte.

Muitos dos figurinos criados por Helena Gastal para tramas contemporâneas caíram nas graças do público, ávido por copiar modelitos de novelas de sucesso. A figurinista lançou a moda de academia de ginástica no Brasil por meio da novela Baila Comigo (1981), de Manoel Carlos, quando mandou produzir peças especialmente para a trama, como os meiões de lã, os conjuntos de casaquinho e calça comprida e as faixas de cabelo popularizados pela personagem de Betty Faria, que vivia uma professora de ginástica. Também alcançaram surpreendente sucesso a faixa de couro que a atriz Silvia Pfeifer usava no cabelo, na novela Meu Bem, Meu Mal (1990), de Cassiano Gabus Mendes, e o visual da atriz Lídia Brondi na novela Vale Tudo, com direito a penteado com franjinha.

Seu primeiro trabalho de época foi a minissérie Anos Dourados (1986), de Gilberto Braga. A trama lançou a atriz Malu Mader, que encantou o público vestida com figurinos dos anos 1950. Também merecem destaque produções como a minissérie Agosto (1993) - adaptação de Jorge Furtado e Giba Assis Brasil do romance homônimo de Rubem Fonseca, que mostrava personalidades históricas como o presidente Getúlio Vargas e o chefe de sua guarda pessoal, Gregório Fortunato - e Engraçadinha... Seus Amores e Seus Pecados (1995), adaptação de Leopoldo Serran de Asfalto Selvagem: Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, de Nelson Rodrigues, que retratava o universo do escritor.

Em 2011, assinou o figurino da novela Insensato Coração, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares. No ano seguinte, trabalhou na equipe do diretor Marcos Schechtman e da autora Gloria Perez em Salve Jorge, com núcleos ambientados na Turquia e no Brasil. Em 2013, foi responsável pelas roupas de Sangue Bom.

No cinema, Helena Gastal fez os figurinos do filme Blame It on Rio (1984), de Stanley Donen, com Michael Caine, Demi Moore, José Lewgoy, Lupe Gigliotti, Tessy Callado, Eduardo Conde e Nelson Dantas no elenco. No teatro, assinou os figurinos da peça O Rim (2005), de Elias Andreato.

Vida Pessoal 
Filha do Médico Amador Campos e da Dona de Casa Nicia Ferreira Campos.Trocou a faculdade de Psicologia pela de Comunicação Social, mas não terminou o curso, porque tinha de dividir o tempo entre o trabalho na área de publicidade e os cuidados com a filha pequena. Do casamento, adotou o sobrenome Gastal, que manteve após a separação, por já ser conhecida assim no meio profissional.

Trabalho na Tv

Novelas

Minisséries & Seriados

Humor

Infanto Juvenis

Diversos

Musicais

Referência 
 Heloisa Marra.http://www.shoppingdagavea.com.br/home/unico-como/1828-o-figurino-de-helena-gastal.html
 Linkedin.https://br.linkedin.com/in/helena-gastal-6902b443
 Memoria Globo.http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/helena-gastal.htm
 Google.https://books.google.com.br/books?id=MRTKMMSLiioC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=helena+gastal+referencia&source=bl&ots=LGp1SpsbfG&sig=NTMpv6cS2gQPsES6ErWfaAgDHJA&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwj2z7PI3qPQAhXBDZAKHYYmBCYQ6AEIQjAK#v=onepage&q=helena%20gastal%20referencia&f=false
 Boa Informaçao.http://boainformacao.com.br/2016/11/rock-story-calcas-skinny-pecas-em-couro-e-acessorios-sao-hits-de-estilo/
 Grande Fm.http://www.grandefm.com.br/noticias/mulher/rock-story-calcas-skinny-pecas-em-couro-e-acessorios-sao-hits-de-estilo
 Pinterest.https://br.pinterest.com/pin/145030050475821537/https://br.pinterest.com/pin/499195939920512704/
 Purepeople.http://www.purepeople.com.br/noticia/saiba-tudo-sobre-os-looks-de-alice-papel-de-sophie-charlotte-em-babilonia_a55294/1
 Unip.https://www.unip.br/ensino/pos_graduacao/strictosensu/comunicacao/download/comunic_marycostaaraujopennesi.pdf
 O Tempo.http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/magazine/um-dresscode-para-para%C3%ADso-tropical-1.315876
 Italytex.http://www.italytex.com.br/blog/vestido-de-noiva-de-marina-na-novela-insensato-coracao/

Figurinistas do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro